Але́ксандрос Не́грис (, ) — греческий военнослужащий (полковник) и учёный XIX века, участник Греческой войны за независимость, профессор греческого языка Гарвардского и Эдинбургского университетов. Первый профессор новогреческого языка в Гарвардском университете, автор книги «Grammar of the Modern Greek Language» (Бостон, 1828) — первого выпущенного в США учебника по грамматике новогреческого языка (на греческом языке). Один из первых греков в Бостоне (Массачусетс). Член аристократического фанариотского рода Негрис.

Биография 
Родился в Афинах в семье Александра Фёдоровича Негри (Αλέξανδρος Θεοδώρου Νέγρης), российского дипломата и учёного, и Элени Ипсиланти, дочери Константиноса Ипсилантиса. Вырос в Константинополе.

Зимой 1827 года прибыл в Бостон.

С 1828 года, после окончания военной карьеры, преподавал новогреческий язык в Гарвардском университете.

В 1829 году переехал в Коннектикут. Позднее в этом же году иммигрировал сначала в Амстердам (Нидерланды), а затем в Эдинбург (Шотландия).

Семья 
В 1838 году женился на Элизе Свит в Лондоне.

Публикации 
 A Grammar of the Modern Greek Language with an Appendix Containing Original Specimens of Prose and Verse. — Συνοπτικὴ τῆς Ἁπλοελληνικῆς Διαλέκτου Γραμματική. Hilliard, Gray, Little, and Wilkins, Boston, 1828 (Digitalisat); Anonyme Rezension in: The Christian Examiner and General Review Vol. VI = New Series Vol. I, Boston 1829, S. 324—330 (Digitalisat).
 The Orations Of Aeschines And Demosthenes On The Crown: With Modern Greek Prolegomena, And English Notes (1829). Kessinger Publishing, Paperback, 2009, ISBN 1-104-39793-5.
 A Dictionary Of Modern Greek Proverbs with an English Translation, Explanatory Remarks, and Philological Illustrations. Thomas Clark, Edinburgh, 1831. Nachdruck: Kessinger Publishing, Paperback, 2009, ISBN 1-104-59218-5 (Digitalisat); auch: Nabu Press, Paperback, 2010, ISBN 1-145-44899-2.
 The History Of Herodotus Of Halicarnassus In Nine Books, with Prolegomena, Notes, and Emendations. 2 Bde. Thomas Clark, Edinburgh, 1833. Kessinger Publishing, Paperback, ISBN 1-161-00571-4 (Digitalisat Band 1; Band 2). Anonyme Rezension in: The Gentleman‘s Magazine. Volume VII New Series. William Pickering, John Bowyer Nichols and Sons, London 1837, S. 28-36 (Digitalisat).
 The Works Of Pindar: With Various Readings, Notes, And Emendations (1835). Kessinger Publishing, Paperback, 2009, ISBN 1-104-50964-4.
 Edward Robinson: A Greek and English lexicon of the New Testament. Revised by Alexander Negris. T. and T. Clark, Edinburgh, 1872.

Примечания

Ссылки 
 Program of Modern Greek Studies. About
 Other Early Boston Greeks
 Προκλήσεις για τις έδρες Νεολληνικών Σπουδών
 Οι άγνωστες ελληνικές πτυχές του Χάρβαρντ

Профессора Гарвардского университета
Профессора Эдинбургского университета
Иммигрировавшие в США из Греции
Филологи США
Филологи Великобритании
Филологи Греции
Филологи Нидерландов
Фанариоты
Учёные по алфавиту 
Учёные США 
Учёные Греции